Nassau je lahko:

 Nassau, Nemčija, mesto v nemški zvezni deželi Porenje - Pfalška
 Nassau, Bahami, glavno mesto Bahamov
 Baarle-Nassau, mesto na južnem Nizozemskem
 rodbina Nassau, evropska aristokratska dinastija in nekatere njene veje:
 rodbina Nassau-Dillenburg
 rodbina Orange-Nassau, vladajoča kraljeva rodbina na Nizozemskem
 vojvodina Nassau (Herzogtum Nassau), nemška državica, del Svetega rimskega cesarstva
 Hesse-Nassau, provinca kraljevine Prusije, naslednik vojvodine Nassau
 Narodni park Nassau, narodni park v nemški zvezni deželi Porenje - Pfalška
 USS Nassau, ime več plovil ameriške vojne mornarice